Мария Игоревна Громова (род. 20 июля 1984, Москва, СССР) — российская синхронистка. Трёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012), обладательница Кубка Европы, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 августа 2012 года)— за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания)
 Орден Почёта (2 августа 2009 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
 Орден Дружбы (4 ноября 2005 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com

Синхронисты России
Заслуженные мастера спорта России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию